Simpatija (album Plavog orkestra)
Simpatija (Magazinov album)